Huhtakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huhtakari, Sastmola, 
 Huhtakari, Nådendal, 
 Huhtakari, Gustavs, 
 Huhtakari, Tövsala, 

Robotskapade Finlandförgreningar